
Molekulska formula -{C15H24O}- se može odnositi na:

 Ionol
 Nonilfenol
 1-Nonil-4-fenol
 α-Santalol
 β-Santalol